Long Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Long Jiang (vattendrag i Kina, Guangxi), 
 Jiulong Jiang, vattendrag, Fujian, 
 Long Jiang (vattendrag i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar